«Отчаянные смельчаки» (, , букв. Отчаянная цирковая команда) — фильм с боевыми искусствами режиссёра Чжан Чэ, вышедший в 1979 году.

Сюжет 
Тайин, Фун, Саньсин, Куокъянь и Чхюньи — группа уличных артистов, противостоящих продажному генералу Хонь Пхуйчхёну, который пришёл к власти, убив своего начальника. Сын убитого начальника, Ён Тайин, оставшийся без крова, обращается к друзьям за помощью, чтобы те помогли ему отомстить. Куокъяню, одному из друзей, сначала эта идея не понравилась, так как у армии генерала есть огнестрельное оружие. Но потом он придумывает украсть оружие и использовать его, но охрана подходит раньше, чем друзьям удаётся заполучить пули. После того как Тайин решает идти один, генерал убивает его, используя своё кунг-фу. Куокъянь и остальные решают использовать ум, а не мускулы, чтобы отомстить. Чхюньи притворяется правительственным чиновником, а его друзья — помощниками чиновника. Он предлагает генералу оружие (генерал не знает, что на самом деле это оружие, которое украли у него же). Генерал считает, что Чхюньи поможет в повышении по службе, поэтому он соглашается на предложение получить больше оружия со склада и послать солдат на несуществующий бой. Пхуйчхён со своими тремя лучшими бойцами прибывает на склад, но попадает в засаду мстителей.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: Шао Жэньлэн
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: , Чжан Чэ
 Ассистент режиссёра: Чань Яумань, 
 Постановка боевых сцен: Роберт Тай, , Лу Фэн, Цзян Шэн
 Художник: Джонсон Цао
 Монтажёр: Лэй Имхой, Цзян Синлун
 Грим: У Сюйцин
 Дизайнер по костюмам: Лю Цзию
 Оператор: Чхоу Вайкхэй
 Композитор: Эдди Ван

Примечания

Ссылки 
   
 «Отчаянные смельчаки»  на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Отчаянные смельчаки» в базе Гонконгского Киноархива

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ